Terebridae är en familj av snäckor. Terebridae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Terebridae 26 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Terebridae